Шарль Гарнье́ (): Шарль Гарнье (1606—1649) — миссионер в Квебеке, член ордена иезуитов, святой католической церкви.
 Шарль Гарнье (1825—1898) — французский архитектор эпохи эклектики и историк искусства.
 Шарль Гарнье (1875—1958) — французский гистолог, ученик Огюста Пренана.